Novoretsjenski (Koersk) - chutor in de Russische oblast Koersk
 Novoretsjenski (Saratov) - posjolok in de Russische oblast Saratov